Børresen ist der Familienname der folgenden Personen:

 Anne-Lise Børresen-Dale (* 1942), norwegische Biochemikerin 
 Arne Børresen (1907–1947), norwegischer Fußballspieler 
 Erik Børresen (1785–1860), norwegischer Reeder und Philanthrop 
 Geir Børresen (* 1942), norwegischer Schauspieler 
 Hakon Børresen (1876–1954), dänischer Komponist
 Hans Peter Børresen (1825–1901), dänischer Missionar
 Ida Børresen (* 1950), norwegische Verwaltungsbeamtin 
 Jacob Børresen (1915–1978), norwegischer Konteradmiral und Unternehmer 
 Leif Børresen (1915–1978), norwegischer Kunstmaler 
 Magnus Børresen (* 1988), norwegischer Radrennfahrer 
 Nils Børresen (1812–1863), norwegischer Kaufmann und Abgeordneter 
 Wilhelm Børresen (1858–1929), norwegischer Abgeordneter